Sergei Karassjow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Gennadjewitsch Karassjow (* 1979), russischer Fußballschiedsrichter
 Sergei Wassiljewitsch Karassjow (* 1993), russischer Basketballspieler